Елена Петрович Негош или Елена Савойска () e черногорска принцеса и последна кралица на Италия в периода 1900-1946 година. Омъжена е за италианския крал Виктор Емануил III (1869-1947). Италианската кралица Елена Савойска е майка на българската царица Йоанна.

Родена е в черногорската столица Цетине на 8 януари 1873 година. Баща ѝ е черногорския княз, а по-късно крал, Никола I Петрович Негош (1841-1921), a майка ѝ е княгина Милена (родена Вукотич – 1847-1923). Ранната си младост прекарва в руския царски двор. На 23-годишна възраст присъства на венчавката на руския император Николай II, на която се запознава с неаполитанския принц Виктор Емануил III. Венчани са на 24 октомври 1896 г. и имат пет деца:
 Йоланда Маргарита Савойска (1901-1986)
 Мафалда Мария Елизабета Савойска (1902-1944)
 Умберто II (1904-1983)
 Йоанна Савойска (1907-2000)
 Мария Франческа Савойска (1914-2001)

След смъртта ѝ през 1952 година католическия епископ Ришар от Монпелие инициира Елена Савойска да се провъзгласи за светица.

Външни препратки 
 Генеалогия на Елена Савойска 

Савойска династия
Черногорци
Италиански кралици
Монарси на Етиопия
Италиански политици от Първата световна война
Носители на орден „Свети Александър“
Починали в Монпелие